Црква Светог Николе може да буде:

Види још 
 Свети Никола
 Свети Никола (вишезначна одредница)